Муринский проспект — название нескольких номерных проспектов в Выборгском районе Санкт-Петербурга:

 1-й Муринский проспект
 2-й Муринский проспект